Salobral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salobral (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Salobral (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar